Balthazar steht für:

Familienname folgender Personen
 Jean Balthazar (Johann Heinrich Karl Balthazar; 1857–1926), deutscher Kaufmann und Industrieller
 Lajos Balthazár (1921–1995), ungarischer Fechter
 Lucie Balthazar (* 1958), kanadische Handballspielerin
 Maike Balthazar (* 1962), deutsche Handballspielerin und Handballtrainerin
 Nic Balthazar (* 1964), belgischer Fernsehjournalist

Weiteres
 Balthazar (Band), belgische Indie-Rock-Band
 Balthazar (Musiker) (* 1955), Künstlername des brasilianischen Musikers Balthazar Góes Neto
 DJ Balthazar (* 1977), bulgarischer DJ und Veranstalter

Siehe auch:
 Baltazar
 Balthasar
 Zum Beispiel Balthasar